Roti – wyspa w Indonezji
 Roti – lud indonezyjski
 roti – placek z mąki razowej